CHIP – niemiecki miesięcznik komputerowy
 CHIP – polski miesięcznik komputerowy
 CHIP – czeski miesięcznik komputerowy